

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Siemianice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Siemianice – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk 
 Siemianice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska

Inne 
 Siemianice – przystanek kolejowy